Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henrik Sundström che ha battuto in finale Manuel Orantes 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Arias (secondo turno)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)

 Dominique Bedel (primo turno)
 Pat Cash (primo turno)
 Manuel Orantes (finale)
 Bernard Boileau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1983